Fatou – nome proprio di persona femminile 
 Fatou – divinità polinesiana, genio della terra
 20394 Fatou – asteroide della fascia principale
 Lemma di Fatou – lemma della matematica
 Insieme di Fatou – funzione olomorfa dell'analisi complessa
 Pierre Fatou – matematico francese